Saint Jacques désigne plusieurs saints chrétiens ou personnages bibliques, le plus célèbre étant l'apôtre Jacques de Zébédée.

Personnages du Nouveau Testament 
Par ordre chronologique du décès :
 Jacques de Zébédée (mort vers 44) ou « Jacques le Majeur »,  apôtre, frère de l'apôtre Jean de Zébédée et martyr ; fêté le 25 juillet. Il aurait été inhumé en Espagne à Compostelle où son tombeau est devenu le but d'un célèbre pèlerinage ;
 Jacques d'Alphée ou « Jacques le Mineur », apôtre ;
 Jacques le Juste, surnommé le « frère du Seigneur », mort par lapidation à Jérusalem (vers  62/63) ;
 l'auteur de l’Épître de Jacques dans le Nouveau Testament.

Autres saints et bienheureux chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Jacques de Lambèse (? – 259), (Numidie, Est algérien) ;
 Jacques de Nisibe († 350), ascète, évêque de Nisibe en Mésopotamie, maître spirituel d'Éphrem le Syrien ; fêté le 15 juillet ou le 13 janvier ;
 Jacques de Perse († 380), et ses compagnons, martyrs en Perse à la fin des persécutions de Sapor II ; fêté le 10 avril ;
 Jacques de Bergame († 380), diacre et martyr à Bergame ; fêté le 4 mai ;
 Jacques († 460), ascète, contemporain de Théodoret de Cyr ; fêté le 6 février ;
 Jacques de Tarentaise († 429), premier évêque légendaire de Tarentaise ; fêté le 16 janvier ;
 Jacques (), avec Asclepios ou Ascelepios, ascètes dans les déserts de Syrie ; fêtés le 27 février ;
 Jacques d'Osroene († 521), en Mésopotamie, (actuellement chez les Kurdes de Turquie), évêque de Batnès, érudit au point d'être surnommé le Docteur ; fêté le 19 octobre ;
 Jacques l'Ermite (), ou Jacques l'Ascète, solitaire en Palestine, ermite au pied du Mont-Carmel ; fêté le 28 janvier ;
 Jacques du Berry (), ermite en Berry ; fêté le 19 novembre ;
 Jacques Benfatti († 1338), bienheureux, dominicain né à Mantoue en Italie, maître en théologie, évêque de Mantoue en 1303, surnommé « le père des pauvres » ; fêté le 19 novembre ;
 Jacques de Rostov († 1392), théologien, se retira sur les bords du lac Nero où il mourut dans le monastère qu'il avait fondé ; fêté le 26 novembre ;
 Jacques de Jelezny-bor († 1442), confesseur, fils de boïards galiciens, entra au monastère de saint Serge de Radonège, la Trinité-Saint-Serge, près de Moscou, puis se retira dans la forêt de Jelezny-Bor où il fonda le monastère de Saint-Jean-Baptiste ; fêté le 11 avril ;
 Jacques de la Marche († 1476), né à Monteprandone dans les Marches italiennes, franciscain, frère mineur et inquisiteur en Dalmatie, Bosnie, Bohême, Pologne, Italie, Hongrie et Autriche ; fêté le 28 novembre ;
 Jacques de l'Athos  († 1520), berger, martyr par pendaison, avec Jacques le diacre et le moine Denys ; fêtés le  ;
 Jacques Thompson († 1582), bienheureux, né à York en Angleterre ; fêté le 28 novembre ;
 Jacques Carvalho († 1624), bienheureux, martyr, jésuite portugais ; fêté le 22 février ;
 Giacomo Felice Amoroso de Nicosie (°1715 – 1787),  ou Filippo Giacomo Amoroso ou Félix de Nicosie, frère mineur capucin en Sicile ; fêté le 31 mai ;
 Jacques Lombardie  (°1737 – 1794), bienheureux, né à Limoges, curé de Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze, martyr des pontons de Rochefort, mort sur le navire pénitencier Deux-associés ; fêté le 22 juillet ;
 Jacques Do Mai Nam  († 1838), prêtre avec Antoine Nguyên Dich, paysan, et Michel Nguyên Huy My, médecin, martyrs décapités à Nam Dinh au Tonkin (Vietnam) sous l’empereur Minh Mang ; fêtés le 12 août ;
 Jacques Chastan (°1803 - †1839), missionnaire, martyr en Corée ; fêté le 6 mai ;
 Jacques Cusmano († 1896), bienheureux, originaire de Palerme, médecin devenu prêtre, fonda l'Institut des Sœurs Servantes des Pauvres ainsi que la Congrégation des Missionnaires Serviteurs des Pauvres ; fêté le 14 mars ;
 Jacques Berthieu (°1838 – 1896), jésuite originaire de Polminhac en Auvergne, missionnaire à Madagascar dont il est le premier martyr et le premier saint, mis à mort (fusillé) à Ambiatibe ; fêté le 8 juin ou le 4 février ;
 Jacques Buch Canals († 1936),  salésien à Valence, avec Francisco Remon Jativa et Dionisio Vincente Ramos, deux franciscains conventuels à Granollera près de Barcelone, bienheureux, prêtre et deux religieux martyrs de la guerre civile d'Espagne ; fêtés le 31 juillet ;
 Jaime Hilario († 1937), originaire de Lérida en Espagne, martyrisé pendant la guerre civile espagnole ; fêté le 18 janvier ;
 Jacques Alberione († 1971), bienheureux, fondateur de la Famille Paulinienne ; fêté le 26 novembre.

Notes et références 

es:Santiago
pt:Santiago